Текома может означать:
 Текома — род растений из семейства бигнониевых
 Текома, тыкома — устаревшее синонимичное название растений рода Кампсис (в частности Кампсис укореняющийся)
  — гормонально-активная опухоль яичника